El término sánscrito Vanaspati se refiere a:

 ‘señor del bosque’: cualquier gran árbol frutal, especialmente aquel que da frutas aparentemente sin flores; según el Rig-veda (el primer texto de la India, de mediados del II milenio a. C.).
 varias especies de higuera, mango de Malasia (Mangifera caesia o árbol jack), la higuera de la India, según el Rig-veda.
 cualquier cosa hecha de madera, en especial algunas partes particulares de un carro, un tambor de madera, un amuleto de madera, una picota (tronco de madera en que se ejecutaba a los delincuentes), un féretro de madera; según el Rig-veda, el Átharva-veda (fines del II milenio a. C.) y el Vayasanei-samjita.
 ‘señor de las plantas’: la droga alucinógena soma, según el Rig-veda y el Bhágavata-purana (siglo X).
 Vanaspati (dios hindú), un nombre del dios Soma (dios de la Luna y los vegetales).
 el reino de las plantas en general, véase vanaspati (reino vegetal).
 un tallo, tronco,  poste.
 picota de sacrificio de animales para rituales védicos (ver religión védica histórica); según el Rig-veda, el Vayasanei-samjita y los textos bráhmana.
 un animal ofrecido en el poste de sacrificio; según el Shatá-patha-bráhmana.
 Bignonia suaveolens.
 otro nombre del demonio Kirtimukha (‘rostro famoso’).
 otro nombre del dios Visnú, según varios vaisnava-dharma-shastra (‘escrituras de la religión visnuista’).
 nombre de un hijo de Ghrita-prista; según el Bhágavata-purana.
 vanaspatiau (‘los dos vanaspatis’, en caso dual), el mortero y el mango del mortero; según el Rig-veda 1.28.6.
 nombre de una gandharvī (hembra de los gandharvas); según el Karanda-viuja.
 nombre del país mítico gobernado por el dios Vanas-pati; según el Bhágavata-purana.
 un asceta; según el sanscritólogo británico Wilson.
 vanaspati (raga), un raga (género musical tradicional indio) carnático.
 vanaspati (aceite) (o vanaspati ghi), un tipo de grasa vegetal hidrogenada.

Etimología 

 vanaspati, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).
 वनस्पति, en escritura devanagari del sánscrito.
 Pronunciación: /vanaspáti/, raramente /vánaspati/.
 Etimología: ‘el señor del bosque’, siendo vana: ‘bosque, selva’, pati: ‘dueño, señor’.

Notas